Das Herreneinzel der US Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten der Amerikaner Pete Sampras und der Franzose Cédric Pioline. Sampras setzte sich 6:4, 6:4, 6:3 durch. Es war sein dritter von insgesamt 14 Grand Slam Titeln.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Herreneinzel
1993